Clandestino peut faire référence à :

Musique 
 Clandestino, un album de Manu Chao édité en 1998 ;
 Clandestino, une chanson tirée de l'album ci-dessus ;
 Clandestino, un album du rappeur Falcko ;
 Clandestino, un album du rappeur Lartiste ;
 Clandestino, une musique de la chanteuse colombienne Shakira en collaboration avec Maluma, sortie en 2018.

Cinéma 
 Clandestino, un film français réalisé par Paule Muxel en 2003 avec Julien Guiomar, Antonin de Solliers, Ratsko Yancovic, Isabelle Pasco, Marie Rivière.

Bandes dessinées 
 Clandestino, une bande dessinée française de Richard Marazano et Enio Buffi.

Voir aussi